Димитър Павлов Грозданов е български общественик, просветен и църковен деец от Македония.

Биография 
Павлов е роден на 8 ноември 1840 година в Щип, тогава в Османската империя, днес Северна Македония. Баща му Павел Грозданов (? - 1857) е ученик на Неофит Рилски в Кюстендил и е български учител в Щип между 1841 - 1857 година. Учи в пловдивското класно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и в Робърт колеж.

Като учител работи в родния си град между 1857 – 1863 година, след това 2 години учи в Пловдивската гимназия при Йоаким Груев и Найден Геров. Работи като учител в Ново село, Щипско (1865 - 1868 и 1875 - 1878), а между 1870-1875 година в българското училище в Цариград. Павлов е делегат на Първия български църковно-народен събор от 1871 година от Търновска епархия. Остава за известно време в Цариград и сътрудничи на Петко Славейков. След 1878 година се връща в Щип и до 1890 година е учител и училищен директор в Щип, и сектерар на българските общини в Щип и Скопие. От 1895 до 1898 година преподава френски език и псалтика в българското педагогическо училище в Скопие и е директор на ученическия пансион.

По-късно Димитър Павлов се преселва в София.

Павлов е виден църковен певец и автор на духовни напеви. В ръкописната псалтика на Васил Икономов са запазени три песни на Павлов с Хрисантова нотация.

Умира на 3 март 1919 година в София. Негов син е академик Тодор Павлов.

Родословие

Бележки 

Учители в Скопското българско педагогическо училище
Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Българска църковна музика
Български певци
Родени в Щип
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Възпитаници на Робърт колеж
Димитър